Мур (или Мор; ) — английская фамилия.

А 
 Мур, Адольф Уорбертон (1841—1887) — английский альпинист и государственный служащий.
 Мур, Алиша Бет (род. 1979) — американская певица.
 Мур, Алан (род. 1953) — английский писатель, автор комиксов.
 Мур, Аллан (род. 1951) — канадский кёрлингист и тренер.
 Мур, Аманда (род. 1979) — американская топ-модель.
 
 Мур, Арч Альфред (1923—2015) — американский политик.
 Мур, Арчи (1913—1998) — американский боксёр, чемпион мира в полутяжёлой весовой категории.
 Мур, Ашли Астон (1981—2007) — американская актриса.

Б 
 Мур, Барбара (1903—1977) — активистка вегетарианства, прославившаяся в начале 1960-х походами на длинные дистанции.
 Мур, Барбара Энн (род. 1968) — американская фотомодель, актриса и танцовщица.
 Мур, Барри (род. 1966) — американский политик.
 Мур, Баррингтон (1913—2005) — американский социолог.
 Мур, Бенджамин Бейкер (1869—1937) — американский политик, 4-й губернатор Аризоны.
 Мур, Бобби (1941—1993) — английский футболист, чемпион мира.
 Мур, Брайан (1921—1999) — писатель и сценарист из Северной Ирландии.
 Мур, Брайан (кёрлингист) — канадский кёрлингист и тренер.
 Мур, Брендан (род. 1972) — английский профессиональный снукерный рефери.

В 
 Мур, Винни (род. 1964) — американский гитарист, член группы UFO.

Г 
 Мур, Гарольд Грегори (1922—2017) — офицер Армии США, участник Вьетнамской войны.
 Мур, Харольд Эмери (1917—1980) — американский ботаник.
 
 Мур, Гордон (род. 1929) — основатель корпорации Intel, автор закона Мура.
 Мур, Гордон (встречается также Арчибальд Мур; 1862—1934) — британский флотоводец, адмирал флота, третий морской лорд и контролёр флота.
 Мур, Грег (1975—1999) — канадский автогонщик.
 Мур, Грег (хоккеист) (род. 1984) — американский хоккеист.
 Мур, Грейс (1898—1947) — американская оперная певица сопрано и актриса.
 Мур, Грэм (род. 1981) — американский писатель и сценарист, лауреат премии «Оскар».
 Мур, Гэри (1952—2011) — ирландский рок-гитарист, певец, автор песен.

Д 
 Мур, Дадли (1935—2002) — британский комедийный актёр, композитор и музыкант.
 Мур, Даррен (род. 1974) — ямайский и английский футболист и тренер.
 Мур, Джастин (род. 1984) — американский кантри-певец и автор песен.
 Мур, Деми (род. 1962) — американская киноактриса.
  (1933–1963) — американский боксёр, чемпионом мира в полулёгком весе.
  (1959–1988) — американский боксёр-профессионал.
 Мур, Джей (?—?) — американский учёный; специалист по формальной верификации, один из соавторов алгоритма Бойера — Мура.
 Мур, Джейсон (род. 1988) — британский автогонщик.
 Мур, Джеральд (1899—1987) — английский пианист.
 Мур, Джереми (1928—2007) — британский военачальник, генерал-майор.
 Мур, Джерри (1855—1890) — американский бейсболист.
 
 
 Мур, Джо-Макс (род. 1971) — американский футболист.
 
 
 Мур, Джордж Бисслэнд (1918—2014) — американский пятиборец, серебряный призёр Олимпийских игр 1948 года.
 Мур, Джордж Огастас (1852—1933) — ирландский литератор; поэт, прозаик, драматург и критик.
 Мур, Джордж Томас (1871—1956) — американский ботаник и альголог.
 Мур, Джордж Флетчер (1798—1886) — европейский поселенец в Австралию, член правящей элиты
 Мур, Джордж Эдвард (1873—1958) — английский философ, родоначальник аналитической традиции в философии.
 Мур, Джоэл Дэвид (род. 1977) — американский актёр и кинорежиссёр.
 Мур, Джулианна (род. 1960) — американская актриса.
 Мур, Дора Мейвор (1888—1979) — канадская актриса, основательница профессионального канадского театра.
 Мур, Дрю (род. 1984) — американский футболист.

Ж 
 Мур, Жаклин (род. 1964) — американская женщина-реслер.

И 
 Мур, Изабелла (1894—1975) — британская пловчиха шотландского происхождения, олимпийская чемпионка.
 Мур, Индия (род. 1995) — американская актриса.
 Мур, Иоланда (род. 1974) — американская баскетболистка и тренер.
 Мур, Итуан (род. 1989) — американский баскетболист.

К 
 Мур, Кармел (род. 1985) — британская порноактриса
 Мур, Кевин (род. 1967) — американский музыкант.
 Мур, Кейт (род. 1978) — голландская порноактриса.
 Мур, Кит Леон (род. 1925) — канадский анатом и эмбриолог.
 Мур, Клауд Томас Стенфилд (1853—1901) — британский пейзажист.
 Мур, Клейтон (1914—1999) — американский актёр.
 Мур, Клео (1924—1973) — американская актриса.
 Мур, Коллин (урождённая Кэтлин Моррисон; 1899—1988) — американская актриса немого кино.
 Мур, Констанс (1920—2005) — американская актриса и певица.
 Мур, Крейг (род. 1975) — австралийский футболист.
 Мур, Кристи (род. 1979) — канадская кёрлингистка, серебряный призёр Олимпийских игр 2010.
 Мур, Киффер (род. 1992) — валлийский футболист, игрок сборной Уэльса по футболу. 
 Мур, Кристина (род. 1973) — американская актриса.
 Мур, Клемент Кларк (1779—1863) — американский писатель и литературовед.
 Мур, Кристофер (род. 1957) — американский писатель-прозаик.
 Мур, Кэтрин Люсиль (1911—1987) — американская писательница.
 Мур, Кэролайн (род. 1994) — самая молодая астроном в истории, открывшая сверхновую.

Л 
 Мур, Лиам (род. 1993) — английский футболист.
 Мур, Лилиан (1909—2004) — американская детская писательница.
 Мур, Линдсей (род. 1991) — американская баскетболистка.
 Мур, Лонни (1920—1956) — американский лётчик.
 Мур, Лори (род. 1983) — американская баскетболистка.
 Мур, Льюис Бакстер (1866—1928) — американский педагог, доктор философии Пенсильванского университета.
 Мур, Люк (род. 1986) — английский футболист.

М 
 Мур, Майк (1949—2020) — новозеландский политик.
 Мур, Майкл (род. 1954) — американский режиссёр, кинодокументалист.
 Мур, Майкл Кевин (род. 1965) — британский политик.
 Мур, Майя (род. 1989) — американская баскетболистка.
 Мур, Маккензи (род. 1992) — американский баскетболист.
 Мур, Марианна (1887—1972) — американская поэтесса.
 Мур, Марк (род. 1961) — английский лыжник, участник Олимпийских игр 1984 года.
 Мур, Мейкайла (род. 1996) — новозеландская футболистка.
 Мур, Мелисса (род. 1996) — американская порноактриса.
 Мур, Микки (род. 1975) — американский баскетболист.
 Мур, Мэнди (род. 1984) — американская актриса и поп-певица.
 Мур, Мэри Тайлер (1936—2017) — американская комедийная актриса.

Н 
 Мур, Натаниэль (1884—1910) — американский гольфист.
 Мур, Норман (1923—2015) — британский эколог, писатель.

О 
 Мур, Остин (род. 1981) — американская порноактриса.
 Мур, Оуэн (1886—1939) — американский актёр немого кино.

П 
 
  (1868—1938) — американский политик, член Палаты представителей (1927—1929)
 Мур, Пит (29 сентября 1962) — американский научный писатель
 Мур, Пол (1919—2003) — американский религиозный деятель, епископ Нью-Йорка Епископальной церкви (1972—1989).
 Мур, Полин (1914—2001) — американская актриса.

Р 
 Мур, Реон (род. 1996) — тринидадский футболист.
 Мур, Рич (род. 1963) — американский режиссёр анимации.
 Мур, Ричард (1931—2015) — канадский хоккеист.
 Мур, Ричард (дипломат) (род. 1963) — британский разведчик.
 Мур, Роб (род. 1974) — канадский адвокат и политик.
 
 Мур, Робин (1925—2008) — американский писатель, ветеран войны.
 Мур, Роджер (1927—2017) — английский актёр.
 Мур, Родрик, более известный как Родди Рич (; род. 1998) — американский рэпер.
 Мур, Рональд Д. (род. 1964) — американский сценарист и продюсер.
 Мур, Рондейл (род. 2000) — игрок в американский футбол.

С 
 
 Мур, Сара Джейн (род. 1930) — женщина, покушавшаяся на президента США Джеральда Форда.
 Мур, Скотти (1931—2016) — американский гитарист, игравший с Элвисом Пресли.
 Мур, Спенсер Ле Марчант (1850—1931) — английский ботаник.
 Мур, Станфорд (1913—1982) — американский биохимик, член Национальной АН США, лауреат Нобелевской премии.
 Мур, Сонни Джон, или Скриллекс, (род. 1988) — американский музыкант, диджей, продюсер и композитор.

Т 
 Мур, Тамара (род. 1980) — американская баскетболистка.
 Мур, Тара (род. 1992) — британская теннисистка китайского происхождения.
 Мур, Тарвариус (род. 1996) — игрок в американский футбол.
 Мур, Тафари (род. 1997) — английский футболист.
 Мур, Тед (1914—1987) — кинооператор.
 Мур, Терри (род. 1929) — американская актриса.
 Мур, Тёрстон (род. 1956) — американский рок-музыкант.
 Мур, Тина (род. 1970) — американская певица.
 Мур, Тоби Леонард (род. 1981) — австралийский актёр.
 Мур, Том (1920—2021) — британский военнослужащий, участник Второй Мировой войны.
 Мур, Томм (род. 1977) — ирландский иллюстратор, автор комиксов и режиссёр мультфильмов.
 Мур, Томас (1779—1852) — ирландский поэт-песенник и автор баллад.
 Мур, Томас (1821—1887) — английский ботаник.

У 
 Мур, Уилли Хоббс (1934—1994) — американский физик.
 Мур, Уолтер (род. 1984) — футболист, полузащитник сборной Гайаны.
 Мур, Уэйн (1931—2015) — американский пловец, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки.
 Мур, Уэс (род. 1978) — американский предприниматель и политик.

Ф 
 Мур, Фредерик (1830—1907) — британский энтомолог
 Мур, Фрэнк (? — ?) — британский стрелок, чемпион Олимпийских игр.

Х 
 Мур, Хуанита (1914—2014) — американская актриса.

Ч 
 Мур, Чарли (1898—1966) — английский футболист.

Ш 
 Мур, Шакелл (род. 1996) — американский футболист.
 Мур, Шамик (род. 1995) — американский актёр.
 Мур, Шемар (род. 1970) — американский актёр.
 Мур, Шон (род. 1968) — валлийский композитор, барабанщик рок-группы Manic Street Preachers.

Э 
 
 Мур, Эдриенн (род. 1980) — американская актриса.
 Мур, Элайджа (род. 2000) — игрок в американский футбол.
 Мур, Элиаким Гастингс (1862—1932) — американский математик и педагог.
 
 Мур, Эмиль (1855—1941) — французский врач, оториноларинголог.
 Мур, Энтони (род. 1948) — британский музыкант, композитор и продюсер.
 Мур, Эрл (1877—1961) — американский бейсболист.
 Эштон Мур (род. 1976) — псевдоним американской порноактрисы Бриттани Ребхолз.

Двойные фамилии 
 Мур-Брабазон, Джон (1884—1964) — британский авиатор и политик, министр транспорта и авиационной промышленности в правительствах Уинстона Черчилля.
 Мур-Ситтерли, Шарлотта (1898—1990) — американский физик и астрофизик.
 Мур-Тауэрс, Кирстен (род. 1992) — канадская фигуристка выступающая в парном катании с Майклом Маринаро.
 Кэмпбелл Мур, Стивен (род. 1979) — английский актёр.
 Харрис-Мур, Колтон (род. 1991) — американский вор и взломщик.

Псевдонимы 
 Мейсон Мур (наст. имя Megan Morrison; род. 1985) — американская модель и порноактриса.
 Джоанна Мур (наст. имя Дороти Джоанна Кук; 1934—1997) — американская актриса кино и телевидения.

См. также 
 Ван Мур, Вилфрид

Примечания